Brachybasidiaceae är en familj av svampar. Brachybasidiaceae ingår i ordningen Exobasidiales, klassen Exobasidiomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Brachybasidiaceae